La Nationale 1 1986-1987 è stata la 65ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Seconda fase

Nationale 1A

Nationale 1B

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Frédéric Hufnagel, 
MVP straniero:  Bill Varner, 
Allenatore dell'anno:  George Fischer, 
Giocatore rivelazione:  Didier Gadou, 
Miglior difensore:  Richard Dacoury,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1984
Pallacanestro nel 1985
1986-1987